Ви́шня во́йлочная (, syn. Cerasus tomentosa) — древесное растение, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 

Вишня войлочная — кустарник или небольшое дерево, обычно с несколькими стволами высотой 1,5—2,5 м, редко до 3 м и выше.

Листья тёмно-зелёные, овальные, снизу опушённые, сильно гофрированные, с заострённым концом.

Цветки белые, белые с розовым (реже розовые), до 2,5 см в диаметре.

Плоды — овальные костянки, красные при созревании<ref>Выведены сорта цветом плодов от светло-жёлтого до иссиня-чёрного.</ref>, сладкие (иногда с кислинкой) на вкус, мельче чем у вишни обыкновенной (0,8—1,5 см в диаметре). В зависимости от региона, созревают с начала июня до конца июля; плодоносит обильно, обычно на третий год и до 15—20 лет ежегодно.

Особенность вишни войлочной — это похожее на войлок опушение однолетних побегов, листьев, цветоножек, плодов. Генетически сильно отличается от вишни обыкновенной и не скрещивается с ней, но при этом скрещивается со сливой, персиком, алычей и абрикосом.

 Распространение и экология 
Родиной вишни войлочной является Китай, Корея и Монголия, где она произрастает в диком виде. Однако как культура она получила широкое распространение с середины XX века в садах умеренного пояса Европы и Северной Америки.

 Культивирование 
В садах вишня войлочная часто выращивается как декоративная культура, хотя плоды её съедобны и по вкусовым качествам не уступают другим вишням, а с одного куста собирают до 12 кг ягод (редко — до 15 кг).

Вишня войлочная неприхотлива к почвам, но предпочитает солнечные места. В тени и при дождливой погоде в период созревания ягоды подгнивают на ветке. Зрелые ягоды практически не осыпаются, а высушенные иногда находятся на ветвях до весны. Намного морозоустойчивее других видов вишен, но во время цветения также плохо переносит похолодание. В отличие от остальных видов вишен, весьма устойчива к коккомикозу.

Вишня войлочная самобесплодна, хотя цветки обоеполые. По этой причине садоводы выращивают рядом 3—5 кустарников. Даёт также множество поросли («волчков»), которую удобно рассаживать, но требуется следить, чтобы она не портила внешний вид сада.

 Значение и применение 
Плоды содержат большое количество сахаров (8—10 %), в основном глюкозы и фруктозы, а также яблочной и лимонной кислот (0,8—1,2 %), витамина С (16—32 мг%), пектинов и дубильных веществvishnia .

Хороший весенний медонос и пыльценос. Продуктивность нектара 100 цветками — 87,6—112,0 мг. Продуктивность мёда условно чистыми насаждениями — 120—170 кг/га.

 Галерея 

 Примечания 

 Литература 
 Глебова Е. И., Даньков В. В. Войлочная вишня в вашем саду. — Л.: Знание, 1991. — 32 с.
 Царенко Н., Царенко В.'' Вишня войлочная // Наука и жизнь : журнал. — 2005. — № 6.
 

Сливовые
Флора Восточной Азии
Плодовые кустарники
Декоративные кустарники
Ягодные культуры
Растения, впервые описанные в 14-м издании книги Systema Vegetabilium